Osoby o imieniu i nazwisku Peter Schmidt to m.in.:

 Peter Schmidt (grafik) – brytyjski grafik, malarz (ur. 1931 w Berlinie, zm. 1980 na Wyspach Kanaryjskich)
 Peter Schmidt (pisarz) – niemiecki pisarz (ur. 1944)
 Peter Schmidt (pływak) – kanadyjski pływak, mistrz świata
 Peter Schmidt (malarz) – niemiecki malarz (1583-1625)